Az ezer buddha-barlangok az alábbi buddhista helyszínekre és az ott található barlangokra utalhat:

 Mokao-barlangok vagy Ezer-buddha-barlangok – Tunhuang város központjától 25km-re délkeletre, Kanszu tartomány, Kína
 Keleti ezer buddha-barlangok – Tunhuang város mellett, Kanszu tartomány, Kína
 Nyugati ezer buddha-barlangok – Tunhuang város központjától 35km-re délnyugatra, Kanszu tartomány, Kína
 Keleti ezer buddha-barlangok – Tunhuang város központjától 35km-re délnyugatra, Kanszu tartomány, Kína
 Bezeklik ezer buddha-barlangok – Kaocsang közelében, Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület, Kína
 Kumtura ezer buddha-barlangok – Kucsa megye,Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület, Kína
 Kizil-barlangok vagy Kizil ezer buddha-barlangok, Kizil település közelében, Kuqa megye, Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület, Kína

Kapcsolódó szócikkek
 Kína szent hegyei
 Kínai buddhizmus
 A buddhizmus terjedése a selyemúton
 A buddhizmus története

Közép-ázsiai buddhista helyszínek
Kínai buddhista barlangok
Helyszínek a selyemút mentén